Тоннельная:
 Тоннельная — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги в посёлке Верхнебаканском города Новороссийска Краснодарского края.
 Тоннельная — пассажирская остановочная железнодорожная платформа Днепровской дирекции Приднепровской железной дороги.
 Тоннельная — эвакуационная платформа (аварийный выход) на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Неофициальное название — «станция Тоннельная».

См. также